Imię i nazwisko Philip Lewis lub Phil Lewis nosili lub noszą m.in.:
 Phil Lewis (ur. 1949) – brytyjski lekkoatleta, średniodystansowiec
 Phil Lewis (ur. 1957) – brytyjski muzyk, wokalista L.A. Guns
 Phill Lewis (ur. 1968) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Phil Lewis – scenograf, dyrektor artystyczny filmów